Inglewood Stadium (Perth), een stadion in Australië.
SoFi Stadium, een stadion in Inglewood (Californië).